Ahrensdorf (Ludwigsfelde), een stad in Ludwigsfelde 
Ahrensdorf (Uckermark), een dorp in de stad Templin
Ahrensdorf (Nuthe-Urstromtal), een dorp in de parochie Nuthe-Urstromtal
Ahrensdorf (Rietz-Neuendorf), een dorp in de parochie Rietz-Neuendorf
Ahrensdorf (Vollersode), een dorp in de parochie Vollersode
Ahrensdorf (Friesoythe), een gehucht van de stad Friesoythe